Дочия — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Дочия, Георгий (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Дочия, Мамия Онисимович (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.